Dead Serious bezeichnet:
 ein Album der deutschen Punkrock-Band Itchy Poopzkid, siehe Dead Serious (Album)
 eine ehemalige, belgische Thrash-Metal-Band, siehe Dead Serious (Band)
 ein deutsches Plattenlabel, siehe Dead Serious Records